Serpa Pinto pode ser:

Pessoas
Alexandre de Serpa Pinto - Explorador e administrador-colonial Português 1846-1900;

Transportes
N/T Serpa Pinto - Paquete da Companhia Colonial de Navegação, em serviço entre 1940 e 1954

Geografia
Menongue - Capital da província do Cuando-Cubango, denominada de Serpa Pinto até 1975